Peter Fleming e John McEnroe hanno battuto in finale Fritz Buehning e Van Winitsky 6-3, 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (Campioni)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Paul McNamee (secondo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (secondo turno)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (primo turno)
 Mark Dickson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Sandy Mayer /  Ferdi Taygan (terzo turno)

 Victor Amaya /  Kim Warwick (secondo turno)
 Fritz Buehning /  Van Winitsky (finale)
 Eric Fromm /  Shlomo Glickstein (primo turno)
 Tracy Delatte /  Johan Kriek (primo turno)
 Chip Hooper /  Peter Rennert (primo turno)
 Mike Bauer /  Gilles Moretton (primo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (secondo turno)
 Andy Andrews /  John Sadri (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1983